Plasser ist 

der Familienname von:

 Franz Plasser (1893–1970), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Fritz Plasser (* 1948), österreichischer Politikwissenschaftler 
 Geburtsname von Ursula Piëch (* 1956), österreichische Wirtschaftsmanagerin (VW-Aufsichtsrätin)

der Name eines Unternehmens:

 Plasser & Theurer, ein österreichischer Hersteller von Eisenbahn-Baumaschinen